Piccole figlie di San Giuseppe, di Pierrefonds - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Piccole figlie di San Giuseppe, di Verona - congregazione religiosa di diritto pontificio